Kovács Nándor (Győr, 1957. augusztus 11.–) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
20 éves korában 1977-ben - Budapesten az egyetemen - játékvezető toborzást tartottak, melyre 50 társával együtt jelentkezett. 25 -en tettek sikeres vizsgát, de csak ketten kezdték el a működést. 1981-ben a diploma megszerzését követően került vissza Pécsre, ekkor már  megyei I. osztályú mérkőzéseket vezetett. Országos utánpótlás kerettag besorolást 1989-ben kapott és az első NB II-es mérkőzés vezetésére 1991-ben került sor, egyből a forduló játékvezetője lett. 1993-ban a FIFA létrehozta a nemzeti partbíró kereteket, Nehéz döntés előtt állt, mert Tatán az edzőtáborban a Játékvezető Testület elnöksége felajánlotta neki az NB I-es asszisztensi tagságot és rövidesen a FIFA partbíró jelölést, de a keret tagjait csak partbíróként működtették még megyei szintű mérkőzéseken is. 1995 őszén - forgalmi akadályok miatt - későn érkezett meg Újpestre, ezért a mérkőzés is később kezdődhetett el. A késés nemcsak a kezdési időpontot befolyásolta, de kihatott a mérkőzésen való működésre is. Ezt követően kevesebb küldést kapott, mely kedvét, önbizalmát, magabiztosságát is kikezdte, többször kisebb hibát is vétett. 1996-ban kimaradt a nemzeti  partbírói keretből. A visszaminősítés után a játékvezetéssel természetesen nem szakított, a megyei NB III-as játékvezető keret tagjaként működött, majd az aktív játékvezetői pályafutása után ellenőrként tevékenykedett.

Nemzetközi játékvezetés 
A döntés megszületett, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB)  terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván bírói keretében. 1994-ben bemutatkozhatott a Szlovénia–Ciprus válogatott mérkőzésen. Ezt még hat nemzetközi mérkőzés követte, többek között a Moldova–Wales Európa bajnoki selejtező. /Ez volt a független Moldova első válogatott mérkőzése/ és a Dortmund–Lazio UEFA Kupa negyeddöntő mérkőzés. 1996-tól nem jelölték a FIFA partbíró keretébe.

Sportvezetői pályafutása 
2005-től a Baranya megyei Labdarúgó-szövetség (LSZ) Játékvezető Bizottság (JB) elnökségi tagja, az Oktatási és Utánpótlás Albizottságának vezetője. 2007-től megyei instruktor.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1957-ben született személyek
Élő személyek
Pécsi sportolók